Silvius puede referirse a:

Personas 

 Alba Silvius, rey de la mitología romana
 Eneas Silvius, rey mitológico
 Latinus Silvius, rey mitológico
 Romulus Silvius, rey mitológico
 Silvio (mitología), rey de Alba en la mitología romana
 Silvius Brabo, mítico soldado romano
 Tiberinus Silvius, rey mitológico
 San Silvio de Toulouse (siglo IV), obispo galorromano de Toulouse
Francis Sylvius (1581-1649), teólogo católico flamenco
 Franciscus Sylvius (1614-1672), científico y médico holandés
 Sylvius Leopold Weiss (1687-1750), compositor y laudista alemán
 Silvius Magnago (1914-2010), político italiano retirado
 Silvius Condpan (m. 2011), político del Congreso Nacional Indio

Biología 

 Silvius, un género de tábano
Nombres masculinos